Маловодное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Маловодное — до 2014 г. название села Байдибек бия в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Киргизия 
 Маловодное — село в Московском районе Чуйской области.
 Маловодное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Украина 
 Маловодное — посёлок в Тельмановском районе Донецкой области.